Czesław Wojciechowski (1889-), oficer saperów Wojska Polskiego II RP
 Czesław Wojciechowski, oficer weterynarii Wojska Polskiego II RP
 Czesław Wojciechowski, oficer wojsk samochodowych Ludowego Wojska Polskiego
 Czesław Wojciechowski, badmintonista
 Czesław Wojciechowski, duchowny rzymskokatolicki
 Czesław Wojciechowski, inżynier, pedagog
 Czesław Wojciechowski (1934-), harcmistrz
 Czesław Wojciechowski (1920–2018), uczestnik II wojny światowej, pułkownik WP w stanie spoczynku, kawaler orderów